Bāžu Purvs är ett träsk i Lettland.   Det ligger i kommunen Dundagas novads, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Riga.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Våtmarker i Dundagas novads